Ґольські — польський шляхетський рід гербу Роля часів Королівства Польського (Яґеллонів), Речі Посполитої. Походили з Куявського воєводства Польщі.

Відомі представники 
 Ґольський Станіслав — руський воєвода; дідич Чорткова, Бучача, Підгаєць, Вербова, багатьох сіл.
 Ґольський Ян — каштелян кам'янецький.
 дружиною Яна Ґольського була відома авантюристка Зофія на Замєхові зі Стадніцьких.
 Бартош

Примітки

Джерела 
 Niesiecki Kasper. Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona …  — Lwów: w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1738. — T. 2. — 761 s. — S. 248.

Посилання 
 Wojewodzina Golska  

!
Польська шляхта
Польські шляхетські родини